

Personnes 
 Brian Minto, un boxeur américain
  (comte de Minto) :
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound,  comte de Minto (1751-1814), diplomate écossais.
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound,  comte de Minto (1782-1859).
 Gilbert Elliot-Murray-Kynynmound,  comte de Minto (1845-1914), gouverneur général du Canada, vice-roi des Indes.
 John Minto, pionnier et personnalité politique de l'Oregon aux États-Unis.
 Harry Minto, pionnier de l'état de l'Oregon, aux États-Unis, frère de John Minto qui a aussi été pionnier.
 John Minto, activiste politique de la Nouvelle-Zélande.
 John Minto (pionnier de l'Oregon), frère de Harry Minto, également pionnier.
 Scott Minto, footballeur anglais.
 Scott Minto, joueur australien de rugby à XIII.
 Wally Minto, inventeur de la roue de Minto.
 William Minto (1845-1893), auteur écossais.

Toponymes

Antarctique 
Mont Minto.

Minto, New South Wales.

Lac Minto, Yukon. 
Minto Inlet, Territoire du Nord-Ouest.
Îles Minto, Nunavut. 
Mont Minto (Nunavut). 
Minto City, en Colombie-Britannique, aussi appelée simplement « Minto ».
Mont Minto, en Colombie-Britannique.
Lac Minto, en Saskatchewan. 
Municipalité rurale de Minto, au Manitoba.
Minto, Manitoba, une communauté située dans la municipalité rurale de Whitewater.
 Minto, municipalité rurale du Manitoba.
 Minto, circonscription électorale provinciale du Manitoba. 
 Minto (Ontario), ville. 
 Lac Minto, Nipissing, Ontario. 
 Lac Minto, Algoma, Ontario. 
 Ponts de Minto, série de ponts situés à Ottawa (Ontario).
 Lac Minto (Nunavik), dans le territoire non organisé de Baie-d'Hudson, dans Kativik, Québec. 
 Lac Minto, MRC de Lac-au-Brochet, région administrative de La Haute-Côte-Nord, au Québec. 
 Promenade Lake Drive, Minto, Nouveau-Brunswick. 
 Minto, village canadien du Nouveau-Brunswick.

Minto Reef.

Royaume-Uni 
Minto, Scottish Borders, un village près de Hawick, Roxburghshire, Écosse (lieu de l'appellation originelle de Minto).

Minto, village d'Alaska. 
Minto, ville du Dakota du Nord.

Manga 
 Minto Aizawa, personnage de fiction appartenant à l’univers du manga et anime Tôkyô mew mew.

Autres 
 MINTO, un optimisateur mixte entier.
 Minto (bateau à aubes), un bateau à vapeur de lac en Colombie-Britannique, au Canada.
 La coupe Minto, un prix de la crosse au Canada, le premier attribué par le  de Minto, qui était alors gouverneur général du Canada.
 Minto Developments Inc, une entreprise immobilière au Canada; également désigné en honneur du  de Minto.
 Le principe de la pyramide Minto, une technique de pensée et de communication structurée conçue par Barbara Minto.
 Dériveur Minto, un voilier dériveur de 9 pieds produit commercialement depuis les années 1960.
 Roue de Minto, un moteur thermique.

Voir aussi 
Mentos, un bonbon néerlandais.
 Mintoes, bonbons à la menthe emballés individuellement, populaires au Royaume-Uni dans les années 1950 et 1960.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme